El término Segovia puede hacer referencia:

Geografía política

 a Segovia, municipio y ciudad española, y población capital de dicho municipio, de la provincia de Segovia, y capital de dicha provincia;
 a Segovia (Antioquia), un municipio colombiano del departamento de Antioquia;
 a Segovia (Bolivia), una población de Bolivia;
 a Segovia (Lugo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo;
 a Segovia (Málaga), un barrio de la ciudad española de Málaga;
 a Segovia (Nicaragua), una población de Nicaragua;
 a Segovia (Romana), el nombre romano dado a la Isla del Castillo, cerca de Écija;
 al Barrio de Nueva Segovia, barrio de la ciudad española de Segovia;
 a Cobos de Segovia, localidad española, entidad menor del municipio de Sangarcía, provincia de Segovia;
 al Departamento de Nueva Segovia, departamento de Nicaragua;
 al Partido judicial de Segovia, partido judicial de la provincia de mismo nombre.
 a la provincia de Segovia, una provincia de España;
 a San Cristóbal de Segovia, municipio español, provincia de Segovia;
 a Segovia del Doctor, localidad española, perteneciente al municipio de Membribe de la Sierra, provincia de Salamanca;
 a Segovia del Sacedon, localidad española, perteneciente al municipio de Membribe de la Sierra, provincia de Salamanca;
 a Segovia la Chica, localidad española, perteneciente al municipio de Membribe de la Sierra, provincia de Salamanca.

Jurisdicciones eclesiásticas

 a la Diócesis de Segovia, una diócesis cuya sede catedralicia se encuentra en Segovia.

Personas

 a Andrés Segovia (1893-1987), un guitarrista clásico español; 
 a Glauco Segovia (1927-1986), un político uruguayo;
 a Tomás Segovia (1927-2011), un escritor mexicano.

Títulos 

 Segovia, título nobiliario y linaje noble medieval del Reino de Castilla.